Dury puede referirse a:
 Dury, comuna francesa de Aisne.
 Dury, comuna francesa de Paso de Calais.
 Dury, comuna francesa de Somme.

Autores de nombres científicos 
 Marie Noelle Dury: brióloga francesa.